Oberhambach steht für: 

 Oberhambach, eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Oberhambach (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 ein Ortsbereich von Hambach an der Weinstraße, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz 

Siehe auch:
 Ober-Hambach, ein Ortsteil von Heppenheim (Bergstraße) in Hessen